John Reid (1791–1867) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Dover
 John William Reid (1821–1881) – amerykański prawnik i polityk, kongresman z Missouri
 John Dowsley Reid (1859–1929) – kanadyjski przedsiębiorca i polityk, minister w kilku rządach
 John C.W. Reid (1871–1942) – kanadyjski farmer i polityk, parlamentarzysta prowincjonalny z Manitoby
 John Reid (1873–1963) – australijski polityk, parlamentarzysta stanowy z Nowej Południowej Walii
 John Reid (1918–1954) – amerykański żeglarz, olimpijczyk
 John Richard Reid (1928–2020) – nowozelandzki krykiecista, kapitan reprezentacji
 John Mercer Reid (1937–2022) – kanadyjski polityk, parlamentarzysta, przewodniczący Canadian Nuclear Association
 John Reid (ur. 1947) – brytyjski polityk, minister, przewodniczący Izby Gmin, parlamentarzysta z Mortherwell North, Hamilton North and Bellshill i Airdrie and Shotts, baron Reid of Cardowan
 John Reid (ur. 1949) – brytyjski menedżer muzyczny współpracujący z Queen i Eltonem Johnem
 John Robinson Reid (ur. 1963) – brytyjski muzyk, DJ i producent muzyczny